Altenheim steht für:

 Altenheim, Wohneinrichtung zur Betreuung und Pflege alter Menschen
 Altenheim (Zeitschrift), deutsche Fachzeitschrift in der Altenhilfe

Altenheim ist der Name folgender Orte:

 Altenheim (Bas-Rhin), französische Gemeinde im Unterelsass
 Altenheim (Neuried), Ortsteil der Gemeinde Neuried in Baden